Burgstallbach ist ein Gewässername:

 Burgstallbach (Bolgenach), rechter Zufluss der Bolgenach (zur Weiler Ach) vor Obermaiselstein, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Burgstallbach (Lieser), rechter Zufluss von der Karscharte der Lieser (zur Drau) in St. Nikolai, Gemeinde Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Burgstallbach (Schamingbach), Oberlauf des Schamingbachs (zum Eugenbach, zur Fischach, zur Salzach) bei Reitberg, Gemeinde Eugendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Burgstallbach (Steintobelbach), rechter Zufluss des Steintobelbachs (zur Töss) nahe Sennhof, Stadt Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Burgstallbach (Weißach), rechter Zufluss der Weißach (zur Saalbach) in Freudenstein, Stadt Kenittlingen, Enzkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burgstallerbach
 Burgstallgraben
 Burgstall Bach